est un mot anglais signifiant « frontières ». Il peut faire référence à :

Musique 
 , label discographique italien ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Jermaine Jackson sorti le  ;
 , album de Jesse Cook sorti le  ;
 , album de Psycho le Cému sorti en .

Autres 
 Frontiers Media, éditeur de journaux scientifiques ;
 , série télévisée britannique diffusée sur  en 1989.

Voir aussi